A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 14-én rendezték West Vancouverben. Az aranyérmet a kanadai Alexandre Bilodeau nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 20 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források

További információk 

Síakrobatika a 2010. évi téli olimpiai játékokon